Grotte steht für:

 Grotte, eine Höhle 
 Grotte (Sizilien), eine Gemeinde in der Provinz Agrigent, Italien 
 Grotte di Castro, eine Gemeinde in der Provinz Viterbo, Italien
 Grotte (Schiff), dänische Fähre

Siehe auch:
 Die Grotte
 Blaue Grotte